Пайович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пайович, Алеш (род. 1979) — словенский гандболист, левый полусредний австрийского клуба «Грац».
 Пайович, Томислав (род. 1986) — сербский футболист, защитник.